Hollersbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hollersbacher (1879–1951), österreichischer Politiker
 Marco Hollersbacher (* 2000), deutscher Basketballspieler